

Patronymes

 (par ordre alphabétique)

Colleen Beaumier (1944- ), une femme politique canadienne,
Yves Beaumier (1942- ), un philosophe et un homme politique québécois.